Bolillo puede referirse a:

 El bolillo, herramienta para hacer encaje.
 El bolillo, pan que se hace en México.
 Bolillo, nombre que recibe en ciertos lugares la porra policial.
 el bolillo Gómez, Técnico de origen colombiano.